Árvore da Vida
 Árvore da Vida (Bíblia)
 Árvore da Vida (Cabala)
 Árvore filogenética, uma forma de representar a evolução dos seres vivos
 Árvore-da-vida, do género botânico Thuja
 Árvore da Vida (álbum), de Jorge Mautner e Nelson Jacobina

A Árvore da Vida
 A Árvore da Vida (1957), filme (Raintree County) com Elizabeth Taylor 
 A Árvore da Vida (2011), filme (The Tree of Life) com Brad Pitt 
 A Árvore da Vida, Stoclet Frieze, pintura

Desambiguações de artes
Desambiguações de biologia